Parmena balearica — вид жуков-ламиин из семейства усачей (Cerambycidae).

Распространение 
Распространён на принадлежащих Испании Балеарских островах (в западной части Средиземного моря).

Описание 
Жук длиной от 5 до 8 мм. Время лёта с февраля по август.

Развитие 
Жизненный цикл вида длится один год.

Примечания

Ссылки 
 

Ламиины
Насекомые Европы
Эндемики Балеарских островов
Животные, описанные в 1998 году